Facundo Callioni – hockeista su prato argentino
 Vito Callioni – ex calciatore italiano